Вильяфранка-Монтес-де-Ока ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 52,46 км². Население — 136 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Уроженцы 

 Мигель Мерино-и-Мельчор

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Asociación Cultural AUCA

Муниципалитеты Бургоса